Hertzsprung har flere betydninger:
 Hertzsprung-Russell-diagrammet – astronomisk koordinatsystem
 Ejnar Hertzsprung – afdød dansk kemiker og astronom
 Severin Hertzsprung – afdød tysk skakspiller